Миколай II ( 1061) — сто п'ятдесят четвертий папа Римський
 Миколай II — патріарх Александрійський
 Миколай II Немодлінський (1460/1465-1497) — князь Немодлінський
 Миколай II Хрисоверг ( 991) — патріарх Константинопольський

Див. також 
 Микола II (1868—1918) — російський імператор